Rheingold kan betekenen:
 Das Rheingold, een opera van Richard Wagner
 Rheingold (album), muziekalbum van Klaus Schulze en Lisa Gerrard
 Rheingold (band), een Duitse Neue Deutsche Welle-band
 Rheingold (Rheingold album), muziekalbum van Rheingold uit 1980
 Rheingold (divisie), militaire infanteriedivisie van nazi-Duitsland
 Rheingold (trein), een voormalige internationale trein